ICN Business School
 Institut des Comptes nationaux
 Instituut Collectie Nederland
 International Competition Network
 Incheon International Airport (IATA-luchthavencode: ICN)
 International Council of Nurses
 Intercity-Neigezug (ICN) van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB)
 International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants, voorheen ICBN